Прото:

 Прото — часть сложных слов, указывающая на первичность
 Прото, Сильвио (род. 1983) — бельгийский футболист, вратарь клуба «Андерлехт» и сборной Бельгии.
 Прото, Феликс (1942—2013) — президент регионального совета Гваделупы (1983—1986).